Sadovoe – comune della Moldavia
Sadovoe – comune russo nel soggetto federale dell'Adighezia
Sadovoe – comune russo nella rajon di Blagoveščensk
Sadovoe – comune russo nell'Oblast' autonoma ebraica